Das Zentrale Statistikbüro Ungarns (kurz: ZSU, : Központi Statisztikai Hivatal (KSH)) ist eine aus fachlicher Hinsicht selbstständige Behörde, die unter der Aufsicht der Regierung steht. Hauptaufgabe ist die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Daten. Das Amt stellt diese Daten dem Parlament, den Behörden der öffentlichen Verwaltung, den lokalen Regierungen, der Wissenschaft, den Wirtschaftsorganisationen, der Bevölkerung und den Medien zur Verfügung. 

Organisation (Budapest)
Organisation (amtliche Statistik)
Behörde (Ungarn)